Exl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Exl (1882–1969), österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Ferdinand Exl (1875–1942), österreichischer Theaterschauspieler, Gründer und langjähriger Leiter der Exl-Bühne
 Ilse Exl (1907–1956), österreichische Theater- und Filmschauspielerin und Theaterdirektorin

EXL steht für
 LeTourneau Technologies EXL (Super 116E) Class Jackup, eine Klasse von Hubinseln von LeTourneau Technologies

siehe auch:
 Exl-Bühne